

Localidades

Flemington (Geórgia)
Flemington (Missouri)
Flemington (Nova Jérsei)
Flemington (Pensilvânia)
Flemington (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos